В парному жіночому розряді тенісного турніру Lipton International Players Championships 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 6-3, 7-6.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)
 Штеффі Граф /  Габріела Сабатіні (півфінал)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (півфінал)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес /  Енн Сміт (чвертьфінал)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (3-тє коло)

 Кеті Ріналді /  Робін Вайт (3-тє коло)
 Барбара Поттер /  Елізабет Смайлі (3-тє коло)
 Беттіна Бюнге /  Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
 Мері-Лу П'ятек /  Енн Вайт (1-ше коло)
 Джо Дьюрі /  Алісія Молтон (1-ше коло)
 Кенді Рейнолдс /  Катрін Суїр (3-тє коло)
 Катаріна Ліндквіст /  Тіна Шоєр-Ларсен (2-ге коло)
 Мерседес Пас /  Ева Пфафф (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Lipton International Players Championships 1987